Zumpano kan syfta på:

 Zumpano (musikgrupp) – en kanadensisk musikgrupp

Geografi

Italien 

 Zumpano, Kalabrien, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza,